Perses (), na mitologia grega, é um dos titãs, deus da destruição, filho de Crio e Euríbia. Perses se destaca entre os homens por sua sabedoria.

Crio é filho de Urano e Gaia, e Euríbia é a filha de Ponto e Gaia. Os filhos de Crio e Euríbia são Astreu, Palas e Perses.

É casado com Astéria, sua prima, filha dos titãs Febe e Céos. Tem apenas uma filha, Hécate,  honrada por Zeus sobre todas as outras como deusa da natureza, do nascimento, da bruxaria e da magia.

Na cultura popular 
Perses aparece no videogame God of War III, onde é morto pelo personagem principal., Kratos.

Árvore genealógica 
Baseada em Hesíodo e Pseudo-Apolodoro

Deuses gregos